Plusieurs souverains se sont appelés Bernard I :
 Bernard I est marquis d'Espagne de 827 à 844
 Bernard I est comte de Melgueil vers 920 à 930
 Bernard  est évêque de Nîmes en 943.
 Bernard I  est un évêque d'Albi de 963 à 972
 Bernard I est margrave de Bade-Bade de 1372 à 1431
 Bernard I est duc de Brunswick-Lunebourg de 1416 à 1434

Bernard 01